Карнеев — русская фамилия, имеет женскую форму Карнеева.

Персоналии 
 Карнеев, Аким Егорович (1833—1896) — академик живописи.
 Карнеев, Александр Алексеевич (1860—1940) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Карнеев, Василий Николаевич (1831—1895) — русский архитектор.
 Карнеев, Владимир Иванович (1913—2007) — советский спортсмен-мотогонщик, тренер, спортивный комментатор.
 Карнеев, Егор Васильевич (1773—1849) — генерал-лейтенант, сенатор, переводчик, писатель.
 Карнеев, Михаил Васильевич (1844—1910) — автор драматических сочинений, переводчик, историк театра и театральный критик.
 Карнеев, Николай Васильевич (1859—?) — русский архитектор, сын В. Н. Карнеева.
 Карнеев, Эмиль Ильдарович (род. 1991) — российский конькобежец (шорт-трек), мастер спорта России международного класса.

См. также